Aţ Ţayyibah är en ort i Jordanien.   Den ligger i guvernementet Karak, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Amman. Aţ Ţayyibah ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aţ Ţayyibah är bergig västerut, men österut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Rujm ar Ra's,  meter över havet,  km sydväst om Aţ Ţayyibah. Runt Aţ Ţayyibah är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är ‘Izrā,  km nordost om Aţ Ţayyibah. Trakten runt Aţ Ţayyibah är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Karak (guvernement)